Granos de amor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Buglossoides arvensis;
 el nombre común de la planta Lithospermum officinale.